Алексей Писемский: Писемский, Алексей Александрович (1859—1913) — русский художник-пейзажист.
 Писемский, Алексей Феофилактович (1821—1881) — русский писатель и драматург.